

Sigle 
 Parità dei poteri di acquisto – vedi Teoria della parità dei poteri di acquisto e Calcolo delle parità dei poteri d'acquisto
 Parti du Peuple Algérien – Partito del Popolo Algerino, partito politico algerino
 Partito per la Protezione degli Animali
 Piano pluriennale di attuazione
 Programma pluriennale di attuazione
 Pattugliatori Polivalenti d'Altura – nuova classe di vascelli della MMI
 Personal Package Archive – particolare repository introdotto in Ubuntu

Codici 
 PPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pampa Lefors Fld (Stati Uniti d'America)
 ppa – codice ISO 639-3 della lingua pao